Едесгег (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Едесгег — місто у Швеції, у лені Естерйотланд.